Lost Paradise (Paradis perdu en anglais) peut désigner :

Lost Paradise, un album de Paradise Lost, sorti en 1990
Lost Paradise, un manga de Tōru Naomura